Worldly Goods – film del 1924 diretto da Paul Bern
Worldly Goods – film del 1930 diretto da Phil Rosen